Nicolas Bonnière est un guitariste/compositeur français connu pour son travail au sein du groupe de rock français Dolly fondé en 1995.
 
Le groupe remporte un vif succès avec son premier album Dolly qui devient disque d'or en se vendant à plus de . Pendant 10 ans, le groupe enchainera les disques et les tournées, jouant dans de nombreux festivals en France et à l'étranger. En , en pleine tournée de leur  Tous des stars, où un concert au Bataclan est programmé pour fêter leur 10 ans, le groupe s'arrête définitivement suite de la mort du bassiste Michaël Chamberlin. 

Il apparaît parfois sous le pseudonyme de « Nikko ».

Son approche musicale consiste à empiler des samples et des effets spéciaux sur une base musicale.  

On a pu reconnaître son empreinte musicale dans les morceaux du groupe Molly avec l'album Bang, bang, bang (Jonathan & Laurence & Nikko).

Il a repris sa collaboration avec Emmanuelle Monet pour la sortie d'un  solo Rendez-vous sous le nom de « Manu ». Sur ce nouvel opus on retrouve la patte de Nikko.                                                                                                                                                           

Il compose quelques titres et réalise son  La dernière étoile, sorti en 2013.

En 2009, il enregistre avec Manu Lanvin entre Marrakech et Paris, le dernier album de Calvin Russell Dawg eat dawg. Il compose toujours avec Manu Lanvin et Calvin Russell, un morceau pour la musique du film Lucky Luke de James Huth avec Jean Dujardin.

En 2010, il enregistre et mixe l'album La Parenthèse du groupe DaYTona.

C'est en 2009 qu'il rejoint le groupe Eiffel, avec leur album À tout moment. 

Il participe à l'enregistrement de Foule monstre le  du groupe sorti en . 

Il participe au live de No One Is Innocent à la Cigale à Paris le  sur 2 titres (Kids are on the run et Djihad Propaganda), d'où sera issu l'album Barricades Live, sorti le . Il jouera avec le groupe en première partie d'ACDC au stade de France.  

En 2018, il enregistre et mixe l'album L'Allégresse du groupe DaYTona.

Romain Humeau, le chanteur d'Eiffel, sort 2 albums solo Mousquetaire 1 et 2 auquel il participe et part en tournée avec Romain Humeau. 

En avril 2019, sort l'album Stupor Machine d'Eiffel.

Discographie
Dolly
1997 : Dolly

1998 : Sometimes

1999 : Un jour de rêves

2002 : Plein air

2004 : Tous des stars
Manu

2008 : Rendez-vous
 
2013 : La dernière étoile

Liens externes 
 

Compositeur français
Guitariste français de rock
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Compositeur de rock